OCT peut faire référence à :

Sigles 
  ou tomographie en cohérence optique.
 Organisation communiste des travailleurs, organisation française d'extrême gauche.

Abréviation 
 Abréviation d'Octant, une constellation.
 Ornithine carbamoyltransférase, une enzyme du cycle de l'urée.

Abréviation